Понизовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Понизовка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Понизовка — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Понизовка — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Понизовка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Понизовка — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Понизовка — посёлок городского типа в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Понизовка — село в Путивльском районе Сумской области, упразднено в 2007 году.